Чайтен:

 Чайтен — посёлок в Чили, входит в состав провинции Палена и области Лос-Лагос.
 Чайтен — активный вулкан в Чили.